ZGF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Grand Forks (Canada)